RTU steht für:
 Remote Terminal Unit (dt. Fernbedienungsterminal)
 Modbus RTU, Variante des Übertragungsprotokolls Modbus
 Rīgas Tehniskā universitāte (dt. Technische Universität Riga)
 Televisión de la Universidad de Chile, siehe Chilevisión

RTU